«РГ» — «Российская газета»
 «Торпедо-РГ» — ныне не существующий футбольный клуб.
 РГ-1:
 РГ-1 — марка ракетного топлива.
 РГ-1 «ДОГ-1» (револьвер) — гладкоствольный револьвер, разработанный сотрудниками Ижевского государственного технического университета (Россия).
 РГ-1 «Поршень» — украинский самозарядный 30-мм гранатомёт.
 РГ-6 «Гном» (индекс ГРАУ — 6Г30) — российский ручной револьверный гранатомёт.
 РГ-14 — российская ручная осколочная граната, созданная перед самой Первой Мировой войной капитаном артиллерии Владимиром Иосифовичем Рдултовским на основе конструкции его предыдущей гранаты — РГ-12.
 РГ-1914/30 — Граната образца 1914/30 г. — разработка Дьяконова Михаила Григорьевича.
 РГ-41 — советская граната.
 РГ-42 — советская граната.

См. также 
 Гранаты и гранатомёты: РГД; РГН (граната); РГО (граната); РПГ
 РГУ